Bodenteich steht für:

 Bad Bodenteich, ein Flecken in der Lüneburger Heide
 Samtgemeinde Bodenteich, eine ehemalige Samtgemeinde im Landkreis Uelzen
 Hellmuth Bodenteich (1921–2014), ein österreichischer Maler und Grafiker